Plusieurs poèmes épiques portent ce titre :
 les Argonautiques grecques d'Apollonios de Rhodes () ;
 les Argonautiques latines de Valerius Flaccus () ;
 les Argonautiques orphiques, datées du V-.